Pi steht für:
 , mathematische Konstante, siehe Kreiszahl
 Pi (Buchstabe), griechischer Buchstabe
 Pi (Doppelrohrblattinstrument)
 Raspberry Pi, Einplatinencomputer
 Pi (Film), amerikanischer Science-Fiction-Thriller (1998)
 Pi (Kunstprojekt) in der Wiener U-Bahn
 Pi ! (Band), deutsche Rockband (ab 2004)
 Pi-Inseln, Inselgruppe im Palmer-Archipel, Antarktis
 früherer Name von Pidu (Chengdu), Stadt in China

Personen:
 Pi Chun-deuk (1910–2007), südkoreanischer Lyriker und Essayist
 Francesc Pi de la Serra i Valero (* 1942), katalanischer Gitarrist und Liedermacher
 Francisco Pi i Margall (1824–1901), liberaler spanischer Politiker
 Meritxell Mateu i Pi (* 1966), andorranische Diplomatin und Politikerin
 Pi Hongyan (* 1979), chinesisch-französische Badmintonspielerin
 Prinz Pi (eigentlich: Friedrich Kautz; * 1979), deutscher Rapper
 Pi Xirui (1850–1908), konfuzianischer Gelehrter

 Pi Patel, fiktive Person aus Life of Pi, Roman und Film, siehe Schiffbruch mit Tiger

PI oder P I steht für:
 Legatum Prosperity Index, Wohlstandsindikator
 Page Impression, siehe Seitenabruf
 Pearl-Index, Maß für die Zuverlässigkeit von Methoden der Empfängnisverhütung
 Perimeter Institute for Theoretical Physics, Forschungsinstitut in Kanada
 Physical Internet
 Physik Instrumente, Unternehmen
 PI-Regler, Regler-Typ
 Piauí, brasilianischer Bundesstaat
 Politically Incorrect, Blog
 Polizeiinspektion, Dienststelle einer Polizei
 Polyimide, Familie von Kunststoffen
 Ponderal-Index, Körpermassenzahl
 Preußische Instruktionen, bibliothekarisches Regelwerk
 Principal Investigator, Projektverantwortlicher oder Projektleiter
 Privacy International, Menschenrechtsorganisation
 Processing Instruction, siehe Verarbeitungsanweisung
 Profibus & Profinet International, Industrieverband
 Programme Identification Code, eindeutige Kennung des Radioprogramms
Progressive Internationale, ein internationales Bündnis politischer Gruppen und Graswurzelbewegungen
 Propidiumiodid, Farbstoff
 Plastochron, Maß für das Pflanzenwachstum
 Provider Independent Address Space, Internet-Protokoll-Adressen
 Prüfingenieur, Kfz-Sachverständiger
 Sablatnig P I, deutsches Verkehrsflugzeug
 SAP Process Integration, Komponente der Software SAP
 Militärluftschiff P.I, siehe Liste der Parseval-Luftschiffe #PL 2 / P.I
 Prognoseintervall, Angabe in der Statistik

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Pinneberg
 Griechenland: Larisa
 Italien: Provinz Pisa
 Serbien: Pirot
 Tschechien: Okres Písek

pi oder pI steht für:
 mittelindische Sprache Pali, laut ISO 639-1-Code
 Sternzeichen, siehe Fische (Tierkreiszeichen)
 Piqué (Pikee), Reinheitsstufe für Diamanten, siehe Diamant #Reinheit (clarity)
 isoelektrischer Punkt, pH-Wert im Bezug auf Aminosäuren

Siehe auch:
 Pie
 Pieh
 P&I
 PY

Abkürzung